O nome Henrique Beaufort () pode referir-se à:

 Henrique Beaufort, cardeal filho de João de Gante
 Henrique Beaufort, 2.º Duque de Somerset, filho de Edmundo Beaufort